El nombre Ma Lin puede referirse a las siguientes personas:

Ma Lin, pintor chino de la dinastía Song;
Ma Lin, general chino;
Ma Lin, tenista de mesa chino.